Salafia steht für:

 Salafismus, ultrakonservative Strömung innerhalb des Islam

Salafia ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Salafia (1869–1933), italienischer Chemiker und Einbalsamierer
 Emilio Salafia (1910–1969), italienischer Fechter